GCG – codone del codice genetico a cui corrisponde l'alanina